Japonska Formula 3000 sezona 1991 je bila peto prvenstvo Japonske Formule 3000, ki je potekalo med 3. marcem in 30. novembrom 1991.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS=diskvalificiran

1991 v športu
1991